Hiebler ist:

ein Familienname:
 Heinz Hiebler (* 1967), deutscher Literaturwissenschaftler
 Sabine Hiebler (* 1963), Drehbuchautorin und Regisseurin

ein Ortsname:
 Hiebler (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Hibler